Niemcy:
 Fritzlar – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder
 Fritzlar – były powiat

Osoby:
 Felix von Fritzlar – misjonarz
 Herbort von Fritzlar – niemiecki poeta

Inne:
 Fritzlar – księstwo

Zobacz też:
 Fritzlar-Homberg